Jocko River bezeichnet folgende Flüsse:

 Jocko River (Flathead River) in Montana (USA)
 Jocko River (Ottawa River) in Ontario (Kanada)